Lega Nazionale A 1991-1992 – edizione della competizione di calcio maschile svizzera
 Lega Nazionale A 1991-1992 – edizione della competizione di calcio femminile svizzera
 Lega Nazionale A 1991-1992 – edizione della competizione di hockey su ghiaccio maschile svizzera